Die Weltcupsaison 2016/17 der Nordischen Kombination begann am 26. November 2016 in Ruka und endete am 19. März 2017 in Schonach. Die Saison bestand aus insgesamt 23 Einzelwettbewerben und einem Team- sowie Teamsprint-Wettbewerb.

Die Entscheidung über den Gesamtweltcupsieger fiel beim letzten Rennen. Durch einen Sieg sicherte sich der Deutsche Eric Frenzel zum fünften Mal hintereinander den Gesamtweltcupsieg vor Johannes Rydzek und Akito Watabe. Die Nationenwertung gewann die deutsche Mannschaft ebenfalls zum fünften Mal in Serie souverän vor Österreich und Norwegen.

Im Gegensatz zur letzten Weltcupsaison wurden wieder Wettbewerbe auf dem asiatischen Kontinent ausgetragen: Als Generalprobe für die Olympischen Spiele 2018 fanden zwei Einzelwettbewerbe im südkoreanischen Pyeongchang statt; zudem wurden zwei Einzelwettbewerbe im japanischen Sapporo ausgetragen. Im Gegenzug wurden die Weltcups in Klingenthal und Kuopio gestrichen.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2016
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2016/17

Weblinks 

 

Weltcup der Nordischen Kombination
Nordische Kombination